Оки́нино — село в Лысковском районе Нижегородской области. Входит в состав Кисловского сельсовета.

География 
Село расположено на правобережье Волги, на правом берегу реки Китмар, в 3 км от её устья. Нижний Новгород находится в 80 км западнее села.

История 
С конца 1920-х до начала 1950-х годов в Окинино действовал колхоз «Новая Жизнь».

В селе родился Герой Советского Союза Леонид Хомяков.

Инфраструктура 
В селе имеются тракторная мастерская, Окининская молочно-товарная ферма, магазин, таксофон.

В Окинино около 90 домов. Улицы села: Венецкая, Верхняя, Нижняя, Средняя.

В селе находится культовый объект, отнесенный к объектам историко-культурного наследия и к памятникам градостроительства и архитектуры — Крестовоздвиженская церковь 1854 года. В 2020 году массивная колокольня церкви была разрушена и сожжена представителями Лысковской епархии.

Примечания

Ссылки 
 История деревни фото и видео. Проект Старинные деревни и села Нижегородской области. 

Населённые пункты Лысковского района